«Красота по-английски» () — художественный фильм-мелодрама режиссёра Ричарда Эйра, совместное производство Великобритании, Германии и США.

Сюжет 
Англия. Вторая половина XVII века. Актёр Эдвард Кинастон играет женские роли в шекспировских пьесах. Но решение короля Карла II разрешить женщинам выступать в театре оставляет его без работы.

Пока молодой и успешный актёр, звезда театра, Нед (Эдвард) Кинастон (Билли Крудап) блистает на подмостках, исполняя женские роли, как было принято в то время, влюблённая в него костюмерша Мария (Клэр Дейнс) мечтает о том, как выйти на сцену, запоминая все движения и манеру игры своего кумира. Но Нед привык играть роль женщины и в жизни, он относится к Марии как к другу, к тому же играть в театре женщинам официально запрещено.

Мария нарушает закон, поучаствовав в постановке малоизвестного театра, как некая Маргарет Хьюз, и на следующий день становится скандальной знаменитостью, первой женщиной на английской сцене. Её приглашают на королевский приём, где она производит впечатление, результатом которого становится указ короля Карла II, разрешающий только женщинам играть женские роли. Мужчинам отныне исполнять их запрещено. Так Мария становится звездой, а Нед Кинастон теряет положение, профессию, покровителей и единственную подругу.

Стремительно разворачивающиеся события и интриги вокруг актёров, переживающих душевные терзания и попытки найти своё место в новом для них театральном мире, в конце концов приводят к тому, что отныне для игры требуется новый подход, в котором Нед и Мария обязаны помочь друг другу.

В ролях

Производство 
Производство «Qwerty Films», «N1 European Film Produktions GmbH & Co. KG», «Artisan Entertainment», «BBC Films», «Lions Gate Films», «Momentum Pictures», «Returning Productions», «Tribeca Productions»

Награды и номинации 
Фильм завоевал три премии, а также одну номинацию.

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Ричарда Эйра
Фильмы Великобритании 2004 года
Фильмы США 2004 года
Фильмы Германии 2004 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Германии
Фильмы-биографии об актёрах
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы о театре
Фильмы о Лондоне
Фильмы Tribeca Productions
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы, спродюсированные Робертом Де Ниро